Подмолодье — название населённых пунктов в России:

 Подмолодье — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Подмолодье — деревня в Невельском районе Псковской области.